Sotnyzke (ukrainisch ; russische Entsprechung Sotnizkoje/Сотницкое) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Sotnyzke (Petrykiwka), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Petrykiwka
 Sotnyzke (Nowhorod), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Nowhorod
 Sotnyzke (Myrhorod), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Myrhorod
 Sotnyzke (Hrebinka), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Hrebinka